Mohamed Soumaïla (Niamei, 30 de outubro de 1994) é um futebolista profissional nigerino que atua como defensor.

Carreira 
Mohamed Soumaïla representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Nigerinos expatriados na Tunísia
Nigerinos expatriados na França